

«Харива́нша», также «Харива́мша» (,  «родословие Хари»), — один из важных текстов санскритской литературы, играющий значительную роль в вайшнавизме. Состоит из 16 375 шлок в размере ануштубх. Текст также известен как «Хариванша-пурана» и считается дополнительной, 19-й книгой «Махабхараты». В «Бхаратабхавадипе», — наиболее известном комментарии к «Махабхарате», написанном Нилакантхой, — автор также комментирует «Хариваншу».

Традиция приписывает авторство текста ведийскому мудрецу Вьясе, который также считается автором «Махабхараты» и составителем Вед и Пуран. По мнению большинства учёных, текст «Хариванши» относится к периоду I или II века.

Согласно «Махабхарате», «Хариванша» делится на две части, или парвы: «Хариванша-парву» и «Бхавишьят-парву». Однако сохранившийся до наших дней текст «Хариванши» состоит из трёх парв и делится на 271 главу, или адхьяю:
 «Хариванша-парва» состоит из 55 глав, повествуется о сотворении мира, затем в ней описываются родословные богов и царей династии Яду, в которой явился Кришна;
 «Вишну-парва» состоит из 81 главы, посвящена описанию жизни и деяний Кришны. В этой парве содержится самое раннее описание Кришны как героя-пастуха и возлюбленного девочек-пастушек гопи;
 «Бхавишья-парва» — из 135 глав, в ней предсказываются грядущие события эпохи Кали-юги.

«Хариванша» переведена на многие языки Индии, и также на английский (М. Н. Датт, 1897), французский (M. A. Ланглуа, Париж, 1834-35), и некоторые другие.

Также существуют джайнские «Хариванши» на различных языках, в которых содержатся истории о Кришне в духе этой традиции.

См. также 
 Харивангса

Примечания

Литература 
 
 . — editor  New York, Oxford University Press, 1997, p. 410 ISBN 0-19-213965-7

Ссылки 
 Бхагавата-пурана
 Оригинал текста онлайн на санскрите с английским переводом

Кришна
Махабхарата
Пураны